A Beautiful Nebraska 1962. június 21-e óta Nebraska állam hivatalos dala. Jim Fras írta 1960-ban.

Szövege

Beautiful Nebraska, peaceful prairieland,
Laced with many rivers, and the hills of sand;
Dark green valleys cradled in the earth,
Rain and sunshine bring abundant birth.

Beautiful Nebraska, as you look around,
You will find a rainbow reaching to the ground;
All these wonders by the Master's hand;
Beautiful Nebraska land.

We are so proud of this state where we live,
There is no place that has so much to give.

Beautiful Nebraska, as you look around,
You will find a rainbow reaching to the ground;
All these wonders by the Master's hand,
Beautiful Nebraska land.

Dalok
Nebraska